Radim Nečas ist der Name folgender Personen:

* Radim Nečas senior (* 1969), tschechischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Radim Nečas junior (* 1988), tschechischer Fußballspieler